NANA CLIPS 4 – czwarta składanka klipów muzycznych japońskiej piosenkarki Nany Mizuki, wydana 2 lipca 2008. Album osiągnął 3 pozycję w rankingu Oricon.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil albumu na Oricon 
 Profil albumu na King Records 

Albumy wideo Nany Mizuki
Kompilacje teledysków
Albumy muzyczne wydane w roku 2008